Ahrends ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ahrends (1878–1948), deutscher Architekt
 Günter Ahrends (* 1937), deutscher Anglist und Theaterwissenschaftler
 Hans Ahrends (1575–1655), deutscher Bürgermeister
 Jens Ahrends (* 1960), deutscher Politiker (LKR)
 Martin Ahrends (* 1951), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Mathilde Ahrends (1805/1811–1877), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Arends
 Ahrendts
 Ahrens
 Arens
 Arenz
 Arentz